La Seconda Lega Interregionale 2009-2010 è la 88ª edizione del quarto livello del calcio svizzero.

Gruppo 1

Partecipanti 

 F.C. Bex
 F.C. Colombier
 F.C. Geneva
 F.C. Stade-Lausanne-Ouchy
 Team Vaud M-21
 Le Locle Sports I
 F.C. Monthey
 F.C. Montreux-Sports
 Neuchâtel Xamax F.C. M-21
 F.C. Perly-Certoux
 Racing Club Genève
 F.C. Serrières Neuchâtel
 Signal F.C. Bernex-Confignon
 U.S. Terre Sainte

Classifica finale

Gruppo 2

Partecipanti 

 E.S. Belfaux
 F.C. Bern
 S.C. Bümpliz 78
 F.C. Dürrenast
 F.C. Härkingen
 F.C. Kerzers I
 F.C. Köniz
 F.C. La Tour/Le Pâquier
 F.C. Lerchenfeld
 S.V. Lyss
 F.C. Portalban/Gletterens
 C.S. Romontois
 F.C. Sierre
 F.C. Thun Berner Oberland U-21

Classifica finale

Gruppo 3

Partecipanti 

 Team Aargau U-21
 F.C. Aegeri
 S.C. Buochs
 S.C. Goldau
 F.C. Ibach
 F.C. Kickers Luzern
 Losone Sportiva
 A.C. Malcantone
 F.C. Muri
 F.C. Olten
 F.C. Sarnen
 S.C. Schöftland
 A.C. Sementina 1
 F.C. Sursee

Classifica finale

Gruppo 4

Partecipanti 

 F.C. Alle
 F.C. Black Stars
 S.C. Dornach
 F.C. Freienbach
 F.C. Herzogenbuchsee
 F.C. Kosova 1
 F.C. Langenthal
 F.C. Liestal
 F.C. Moutier 1
 F.C. Nordstern Basel
 F.C. Porrentruy
 F.C. Red-Star Zürich
 F.C. Thalwil
 F.C. Zürich-Affoltern 1

Classifica finale

Gruppo 5

Partecipanti 

 F.C. Amriswil
 F.C. Arbon 05
 F.C. Balzers
 F.C. Bazenheid
 S.C. Brühl
 F.C. Bülach
 F.C. Diepoldsau-Schmitter
 F.C. Herisau
 F.C. Kreuzlingen
 F.C. Küsnacht
 F.C. Linth 04
 F.C. Seefeld Zürich
 F.C. Töss
 F.C. Widnau

Classifica finale

Verdetti

Seconda Lega 
Promosse in Seconda Lega interregionale:
 Aargauischer Fussballverband (AFV): F.C. Muri 					
 Fussballverband Bern / Jura (FVBJ): F.C. Lerchenfeld e F.C. Köniz 					
 Innerschweizerischer Fussballverband (IFV):F.C. Aegeri 					
 Fussballverband Nordwestschweiz (FVNWS): F.C. Black Stars 					
 Ostschweizer Fussballverband (OFV): F.C. Widnau e F.C. Amriswil 					
 Solothurner Kantonal-Fussballverband (SKFV): F.C. Härkingen 					
 Fussballverband Region Zürich (FVRZ): F.C. Zürich-Affoltern 1 e F.C. Kosova 1					
 Federazione ticinese di calcio (FTC): A.C. Sementina 1					
 Freiburger Fussballverband (FFV): F.C. Kerzers I					
 Association cantonale genevoise de football (ACGF): F.C. Geneva 					
 Association neuchâteloise de football (ANF): Le Locle Sports I					
 Association valaisanne de football (AVF): F.C. Sierre 					
 Association cantonale vaudoise de football (ACVF): Team Vaud M-21

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2010 4